

Miejscowości w Polsce  
 Według TERYT jest ich 2
 Jackowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo 
 Jackowo – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo

Inne  
 Jackowo – polska nazwa dzielnicy Avondale w Chicago

Zobacz też 
 Jackowo Dolne, Jackowo Dworskie, Jackowo Górne, Jackowo Włościańskie, Jacków